Linga är ett släkte av musslor. Linga ingår i familjen Lucinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor